Banovci (Nijemci), Croatie
 Banovci (Slovénie)